Oegandese hockeyploeg (mannen)
 Oegandese hockeyploeg (vrouwen)